Гран-при Мона́ко 2014 года (официально Formula 1 Grand Prix de Monaco 2014) — автогонка, шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2014 года, проходивший с 22 по 25 мая на городской трассе Монте-Карло, Монако.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Жюль Бьянки наказан потерей 5 позиций на стартовой решётке за смену коробки передач.
 2.  Маркус Эрикссон стартует с пит-лейн за инициирование столкновения с Фелипе Массой.

Гонка 
Уже на прогревочном круге проблемы начались у Мальдонадо — в результате этого Пастор не смог принять участия в гонке. Старт прошел без каких либо инцидентов. Росберг и Хэмилтон сохранили свои места, Риккардо уступил свою позицию напарнику по команде Феттелю и Райкконену. В середине первого круга Перес в борьбе с Баттоном попал в небольшую аварию в повороте Mirebeau и сошел с дистанции. На трассе оказалось достаточно обломков болида Переса чтобы повредить болиды некоторых других гонщиков, как например Сутиля. На трассу был выпущен пейс-кар. После рестарта, на 4 круге начались проблемы у Феттеля — он резко замедлился, но все таки доехал до механиков своей команды, которые провели долгий пит-стоп. Когда Феттеля выпустили — проблемы так и остались (Феттель по командному радио заявил что он застрял на первой передаче), и в конце концов он сошел на 5 круге.

Тем временем Росберг и Хэмилтон сохранили свои места и постепенно увеличивали дистанцию от остальных гонщиков, во главе с Райкконеном который обогнал Риккардо сразу после рестарта. Тем временем Сутил, находящийся в конце пелотона после своего пит-стопа прорывался наверх. На 10 круге Квят заехал в боксы из-за проблем с двигателем и сошел с дистанции.

Тем временем стюарды наказали Чилтона, Бьянки и Гутьереса 5-секундным штрафом Stop&Go за то, что они заняли неправильные места на старте.

На 23 круге проводя очередной обгон Сутиль ошибся при выезде из туннеля и разбил свой болид. На трассу во второй раз выехал пейс-кар. Все гонщики кроме Массы отправились в боксы. Райкконену пришлось отправиться в боксы дважды из-за того что Чилтон его задел и у него образовался прокол. Эти действия отбросили Райкконена вглубь пелотона. Во время пит-стопов Вернь был выпущен слишком рано и в него чуть не врезался Магнуссен. За это Вернь получил штраф в виде проезда по питлейну.

После очередного рестара пилоты Мерседес отрывались от своих соперников, теперь уже во главе с Риккардо и Алонсо. А в глубине пелотона Грожан прорывался наверх.

На 46 круге Масса провел свой первый пит-стоп. На 50 круге, как и у напарника, отказал двигатель у Верня — двойной сход для Торо Россо (первый с 2011 года).

Через 5 кругов аналогичные проблемы начались у Боттаса, который тоже сошел. Еще через 4 круга, на 59 круге, Гутьеррес попал в аварию в повороте La Rascasse, однако пейс-кар на трассе не появился. Тем временем на 10 месте оказался Бьянки, однако вскоре ему был наложен штраф — 5-секундный Stop&Go, за то что он (Бьянки) выполняя предыдущий штраф Stop&Go, сделал это во время машины безопасности что запрещено.

Баттон обогнал своего напарника Магнуссена в первом повороте, поднимаясь на 6 место. Следом ехал Райкконен и пытался повторить то же самое, однако слишком глубоко вошёл в поворот, не оставив места себе и Магнуссену. Хоть они оба не врезались в барьер, они потеряли много времени, позволив ещё выше подняться Бьянки и Грожану. А Райкконену пришлось еще раз ехать в боксы.
 
Тем временем, идущему вторым Хэмилтону в глаз попал мусор, и он заметно сбавил темп, чем пытался воспользоваться идущий следом Риккардо. Однако вплоть до конца гонки ему не удалось обогнать Хэмилтона, хотя он приблизился к нему максимально близко.

Росберг выиграл Гран-При Монако второй год подряд и возобновил лидерство в чемпионате. Следом приехали Хэмилтон, Риккьярдо и Алонсо (единственные, кого Росберг не обошел на круг). Пятым пришел Хюлькенберг, сдерживавший Баттона. Далее приехали Масса, Бьянки, Грожан и Магнуссен. Маркус Эрикссон приехал 11, и только за ним Кими Райкконен.

После финиша ко времени Бьянки прибавили 5 секунд, так как он не отбыл выписанное ему наказание (5-секундый Stop&Go), в результате чего Грожан поднялся на 8 место, а Бьянки занял 9 место, тем самым заработав первые очки в своей карьере и в истории команды Marussia.

|}
 
Примечания
 1.  Жюль Бьянки финишировал восьмым, но стюарды прибавили к его результату 5 секунд за то, что он отбыл штраф в тот момент, когда на трассе находился автомобиль безопасности.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
 1-3 круги (авария Серхио Переса).
 26-30 круги (авария Адриана Сутиля).

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 6-й поул Нико Росберга.
 23-й поул команды Mercedes.
 40-й быстрый круг Кими Райкконена.
 230-й быстрый круг команды Ferrari.
 5-я победа Нико Росберга.
 19-я победа команды Mercedes.
 200-й Гран-при в карьере Кими Райкконена. 
 100-й подиум австралийцев.
 Первые очки в истории команды Marussia.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2014 году